Camden peut faire référence à :

Cinéma
 Camden, drame américain de Del Weston (2005) ;
 Joan Camden (1929-2000), actrice américaine.

Toponyme

Australie 
 Camden, ville de l'État de Nouvelle-Galles du Sud ;

États-Unis 
 Camden, ville du comté de Wilcox, dans l'État de l'Alabama ;
 Camden, ville du comté de Ouachita, dans l'État de l'Arkansas ;
 Camden, ville du comté de Camden, dans l'État de Caroline du Nord ;
 Camden, ville siège du comté de Kershaw, dans l'État de Caroline du Sud ;
 Camden, ville du Delaware ;
 Camden, un village du comté de Schuyler dans l'Illinois.
 Camden, localité du comté de Carroll dans l'État de l'Indiana ;
 Le temple maçonnique de Camden est le temple maçonnique de cette ville.
 Camden, ville du comté de Knox, dans l'État du Maine ;
 Camden, ville de l'État du Mississippi ; 
 Camden, une ville  du comté de Ray, dans le Missouri.
 Camden, ville dans l'État du New Jersey ;
 Camden, ville dans l’État de New York ;
 Camden, village dans l'État du New York ;
 Camden, ville de l'État de l'Ohio ;
 Camden, ville de l'État du Tennessee ;
 Par ailleurs, quatre comtés portent le nom de « comté de Camden » (en anglais : ).

Royaume-Uni 
 Camden, un borough du centre de Londres,
 Camden Town, un quartier londonien du district de Camden,
 Camden Town, une station de métro dans ce quartier
 Camden Town Group, un rassemblement d'artistes britanniques post-impressionnistes,
 Camden Place, une gentilhommière de style georgien à Chislehurst bâtie au XVIIIe siècle pour l'historien et topographe William Camden qui lui a donné son nom. Elle fut la résidence de  lors de son exil en Angleterre.

Homonymie de toponyme